

Događaji

Rođenja 
 Gaj Valerije Katul, rimski liričar (+ 54. pr. Kr.)

Smrti